

Carriera
Cresciuto nel Portogruaro, con cui disputa 109 partite di campionato, nel 1952 si trasferisce al . Con i siciliani ha giocato in Serie A nella stagione 1953-1954 scendendo in campo in una sola occasione. Nel 1956 viene ceduto alla Reggiana, in Serie C.

Note

Collegamenti esterni